Brujewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Bontsch-Brujewitsch (1916–2006), russischer und sowjetischer Physiker
 Michail Alexandrowitsch Bontsch-Brujewitsch (1888–1940), sowjetischer Radiotechniker
 Michail Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch (1870–1956), Generalleutnant während der Russischen Revolution
 Wiktor Leopoldowitsch Bontsch-Brujewitsch (1923–1987), sowjetischer Physiker und Hochschullehrer 
 Wladimir Dmitrijewitsch Bontsch-Brujewitsch (1873–1955), sowjetischer Literaturkritiker
 Nikolai Grigorjewitsch Brujewitsch (1896–1987), sowjetischer Ingenieur